La loi climat peut désigner plusieurs textes législatifs français :
 la Loi Énergie Climat, loi du 8 novembre 2019 ; 
 la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, loi du 22 aout 2021.